Karawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Karawang, kabupaten, Jawa Barat, 
 Kecamatan Karawang, distrikt, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, 
 Desa Karawang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar